oyy – codice ISO 639-3 della lingua oya'oya